666 може да се отнася за:

 666 година
 666 година пр.н.е.
 666 (число), цяло число
 NGC 666, галактика
 666, Число на звяра

Вижте също 
 Хексакосиоихексеконтахексафобия
 Нумерология